Alfredo Boccolini (1885-1957) – attore italiano
 Luigi Boccolini (1946) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano